Muzeum Ziemi Kożuchowskiej w Kożuchowie – faktycznie niezrealizowany projekt powołania muzeum regionalnego z siedzibą w Kożuchowie. Placówka miała działać w ramach tutejszego Centrum Kultury "Zamek".

Muzeum zostało powołane do życia ma mocy uchwały Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 stycznia 2014 roku. Orędownikiem jego powstania był ówczesny burmistrz Kożuchowa, Andrzej Ogrodnik. Placówka miała mieć swą siedzibę w obiektach magazynowych przy ul. Zielonogórskiej i gromadzić eksponaty związane z historią miasta i okolic, znajdujące się wówczas w innych muzeach. W maju 2014 roku wyłoniono dyrektora placówki, którym został Andrzej Strzymiński, dotychczasowy radny miejski. Muzeum rozpoczęło nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz gromadzenie eksponatów.
Po wyborach samorządowych w 2014 roku nowo wybrane władze Kożuchowa odstąpiły od pomysłu istnienia muzeum jako odrębnej samorządowej instytucji kultury. Dotychczasowy dyrektor, objąwszy funkcję wiceburmistrza miasta, rozpoczął forsowanie pomysłu zorganizowania ekspozycji muzealnej w pomieszczeniach zamku w Kożuchowie, a podmiotem odpowiedzialnym za nią miało by być Centrum Kultury. Ostatecznie, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 grudnia 2015 roku
Muzeum Ziemi Kożuchowskiej zostało zlikwidowane.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

M
Muzea w województwie lubuskim
Muzea regionalne w Polsce
Muzea gminne i miejskie
K